John Absolon (1815-1895) – pittore inglese
 John De Mansfield Absolon (1843-1879) – pittore inglese
 William Absolon (1751-1815) – pittore e decoratore inglese